Богдан Хмельницький — гетьман.

Нумізматика
 «Богдан Хмельницький» — ювілейна монета НБУ.
 «Богдан Хмельницький» — срібна монета НБУ 1995 року.
 «Богдан Хмельницький» — срібна монета НБУ 2015 року.

Кінематограф
 «Богдан Хмельницький» — фільм 1941 року режисера Ігоря Савченка.
 «Богдан-Зиновій Хмельницький» — український фільм 2007 року

Інше мистецькі товри
 «Богдан Хмельницький» — військовий марш.
 «Богдан Хмельницький» — опера К. Ф. Данькевича (1951,1953)
 «Богдан Хмельницький» — п'єса Михайла Старицького.
 «Богдан Хмельницький» — п'єса Олександра Корнійчука.

Інше
 Богдан Хмельницький — вулкан.
 «Богдан Хмельницький» — гребний теплохід, порт Київ

Див. також 
 Хмельницький (значення)
 Хмельницька